Hirst peut faire référence à :

Patronyme 
 Arthur Stanley Hirst (1883-1930), zoologue britannique, spécialisé dans l'étude des acariens, arachnides, et myriapodes (Amblyomma, Laelapidae, Galeodes...). Ancien directeur adjoint du British Museum. 
 , arachnologue au Musée d'Australie-Méridionale, spécialisé dans la taxinomie et la systématique des Sparassidae. 
 Damien Hirst (1965-), artiste anglais
 David Hirst (1967-), footballeur anglais
 Emily Hirst (1993-), comédienne canadienne
 Ivan Hirst (1916-2000), major britannique
 Rob Hirst (1955-), musicien australien
 Thomas Archer Hirst (1830-1892), mathématicien anglais

Autres 
 (3172) Hirst, astéroïde de la ceinture principale découvert en 1981 par E. Bowell.
 Arrêt Hirst du , la Grande-Bretagne est condamnée parce qu'elle privait automatiquement ses détenus du droit de vote. 
 Commanderie de Temple Hirst

Voir aussi 
 ,
 

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais

en:Hirst (surname)